Кабрера-д’Анойя (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 17,01 км². Население — 1343 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Барселоны